Jongerius ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Jongerius (* 1960), niederländische Politikerin
 Hella Jongerius (* 1963), niederländische Designerin